Active Child — псевдоним исполнителя электронной музыки Патрика Джеймса Гросси (). В живых выступлениях участвуют Stratton Easter (бас, синтезатор), Brennan Rhodes (ударные).

Альбомы 
 You Are All I See (CDr, CD, LP) (2011, Vagrant Records)

Синглы 
 School Of Seven Bells / Active Child — Split 7" (7", Mar) (Lefse Records, Vagrant Records, Ghostly International, Filter US Recordings, 2010)
 When Your Love Is Safe (CDr, Single, Promo) (Merok Records, 2010)
 I’m Your Church At Night (CDr, Single, Promo) (Merok Records, 2010)
 She Was A Vision (7", Ltd, Whi\iTunes) (Filter US Recordings, 2010)
 Playing House (feat. How to Dress Well) (Single, iTunes) (Vagrant Records, 2011)
 Hanging On (Single, iTunes) (Vagrant Records, 2011)
 Evening Ceremony (Single, iTunes) (Vagrant Records, 2013)

Мини-альбомы 
 Curtis Lane (Merok Records, 2010):
 Sun Rooms (Cass, Ltd, C32) (Mirror Universe Tapes, 2010) — издан в количестве 100 экземпляров.

Совместные синглы 
 Chad Valley — Manimals (ft. Active Child)
 Gilbere Forte — Nolita (ft. Active Child)
 Gilbere Forte — Forever Sin (ft. Active Child)
 Classixx — Long Lost (ft. Active Child)
 Princeton — The Electrician (ft. Active Child)

Видеоклипы 
 I’m In Your Church At Night
 Playing House (feat. How To Dress Well)
 Hanging On
 Johnny Belinda
 You Are All I See (Album trailer)
 1999

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыканты инди-попа